Radovan Hurajt (né le  à Poprad) est un joueur de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| rowspan=2| 2002-2003|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 9 ||  ||  || 2,55 || 91,0 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| HK Dukla Michalovce || 1. liga || 21 ||  ||  || 2,30 || 92,3 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2003-2004|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 10 ||  ||  || 4,50 || 88,2 ||  ||  || 2 ||  ||  || 8,30 || 81,3 ||  || 
|-
| 2004-2005|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 14 ||  ||  || 2,78 || 90,6 ||  ||  || 1 ||  ||  || 0 || 100,0 ||  || 
|-
| 2005-2006|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 15 ||  ||  || 2,07 || 92,9 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| rowspan=2| 2006-2007|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 15 ||  ||  || 2,84 || 90,9 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| HK Spišská Nová Ves || 1. liga || 4 ||  ||  || 1,36 || 95,5 ||  ||  || 14 ||  ||  || 2,31 || 92,0 ||  || 
|-
| 2007-2008|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 ||  ||  || 3,59 || 89,0 ||  ||  || 5 ||  ||  || 6,03 || - ||  || 
|-
| 2008-2009|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 23 ||  ||  || 4,06 || 90,2 ||  ||  || 3 ||  ||  || 3,27 || 91,7 ||  || 
|-
| 2009-2010|| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 18 ||  ||  || 3,91 || - ||  ||  || 4 ||  ||  || 3,55 || - ||  || 
|-
| 2010-2011|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 19 ||  ||  || 3,00 || - ||  ||  || 2 ||  ||  || 8,51 || - ||  || 
|-
| 2011-2012|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 23 ||  ||  || 2,14 || - ||  ||  || 6 ||  ||  || 1,79 || - ||  || 
|-
| 2012-2013|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 3 || 137 || 8 || 3,49 || 90,8 || 0 || 0 || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2013-2014|| Élans de Champigny || Division 2 || 15 ||  ||  || 4,22 || - ||  ||  || 4 ||  ||  || 2,50 || - ||  || 
|-
| 2014-2015|| Jokers de Cergy-Pontoise || Division 2 || 16 ||  ||  || 3,14 || - ||  ||  || 6 ||  ||  || 3,40 || - ||  || 
|-
| 2015-2016|| Jokers de Cergy-Pontoise || Division 2 || 15 ||  ||  || 2,01 || - ||  ||  || 8 ||  ||  || 2,50 || - ||  || 
|-
| 2016-2017|| Jokers de Cergy-Pontoise || Division 2 || 17 ||  ||  || 1,74 || - ||  ||  || 3 ||  ||  || 5,09 || - ||  || 
|-
| 2017-2018|| Sangliers Arvernes de Clermont || Division 2 || 18 ||  ||  || 2,75 || - ||  ||  || 7 ||  ||  || 2,72 || - ||  || 
|-
| 2018-2019|| Sangliers Arvernes de Clermont || Division 2 || 18 ||  ||  || 2,19 || - ||  ||  || 8 ||  ||  || 0,99 || - ||  ||

Références 

Naissance en février 1982
Naissance à Poprad
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HK Poprad
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont
Joueur du HK Spišská Nová Ves
Joueur du HK Michalovce